Hierneis ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Hierneis (* 1963), deutscher Politiker (Bündnis 90/Die Grünen)
 Theodor Hierneis (1868–1953), deutscher Koch